Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute à Lugano du 19 au .

Raffaella Reggi remporte le simple dames. En finale, elle bat Manuela Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elise Burgin et Betsy Nagelsen.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1986
Suisse
Événement sportif à Lugano
Sport en Suisse en 1986
Tennis en mai 1986